Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1976 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Evonne Cawley je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Evonne Cawley (prvakinja)
  Kerry Reid (prvi krog)
  Helga Masthoff (četrtfinale)
  Sue Barker (drugi krog)
  Renata Tomanová (finale)
  Helen Gourlay (polfinale)
  Lesley Bowrey (četrtfinale)
  Janet Young (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1976